Evelyn Gundlach (* 12. Februar 1931 in Berlin-Mitte) ist eine deutsche Schauspielerin, YouTuberin und gelernte Kürschnerin. Gundlach ist ein Mitglied des YouTube-Kanals Senioren Zocken.

Leben 
Gundlach wurde im Februar 1931 in Berlin geboren und wohnt dort bis heute. Während der DDR-Zeit lebte sie in West-Berlin. Ihre Ausbildung zur Kürschnerin machte sie nach ihrer Schulzeit. Sie spielte in den Filmen Leroy räumt auf (2006), 13 Stufen – Tagebuch einer modernen Beziehung (2006) und Dreileben – Etwas Besseres als den Tod (2011). Größere Bekanntheit erlangte sie aber erst durch den YouTube-Kanal Senioren Zocken. Seit 2008 ist sie Darstellerin der Komischen Oper Berlin.

Filmographie 
 2006: Leroy räumt auf
 2006: 13 Stufen – Tagebuch einer modernen Beziehung  
 2011: Dreileben – Etwas Bessers als den Tod

Musikvideos und Werbefilme 
 2012: Kampf der Künste – Poetry Slam
 2014: Linda Hesse – Linda Hesse – Mit aller Kraft|Mit aller Kraft
 2015: LINÀ – Jedina Ukraina
 2017: Tierschutzliga – Partner der Tiere

Auszeichnungen 
 Goldene Kamera Digital Award 2018 für den YouTube-Kanal Senioren Zocken

Weblinks 
 
 
 

Deutscher
Geboren 1931
Frau
Filmschauspieler
Webvideoproduzent